На XIII зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в горнолыжном спорте было разыграно 6 комплектов наград — слалом, гигантский слалом и скоростной спуск у мужчин и женщин. 

Соревнования прошли с 14 по 23 февраля 1980 года на горе Уайтфейс () близ городка Уилмингтон, северо-восточнее Лейк-Плэсида. В соревнованиях принимали участие 174 горнолыжника (108 мужчин и 66 женщин) из 30 стран.

По 2 золотые медали выиграли швед Ингемар Стенмарк и Ханни Венцель из Лихтенштейна. Интересно, что оба первенствовали в слаломе и гигантском слаломе. Кроме того, Ханни Венцель, как никто другой из женщин-горнолыжниц, была близка к повторению рекорда Тони Зайлера и Жана-Клода Килли, которым удавалось выиграть на одних Олимпийских играх все проводившиеся горнолыжные дисциплины. Только Аннемари Мозер-Прёль, опередившая Венцель в скоростном спуске, не позволила представительнице Лихтенштейна добиться этого достижения.

Лучший результат среди советских горнолыжников показал Валерий Цыганов, занявший 8-е место в скоростном спуске. У женщин Надежда Андреева-Патрикеева заняла 6-е место в слаломе.

Это была последняя зимняя Олимпиада, когда соревнования по горнолыжному спорту входили также и в зачёт чемпионата мира. После 1980 года чемпионаты мира проводились всегда отдельно. Награды в комбинации (результаты в слаломе и скоростном спуске пересчитывались по специальной очковой системе) были вручены только в зачёте чемпионата мира, так как в программу Олимпиады комбинация будет включена только через 8 лет на Играх в Калгари.

Соревнования мужчин

Скоростной спуск 
14 февраля 1980 года. 47 участников, 42 классифицированы.

Гигантский слалом 
18—19 февраля 1980 года. 78 участников, 54 классифицированы

Советский горнолыжник Валерий Цыганов в первой попытке показал шестое время (1,05 сек отставания от лидера Андреаса Венцеля), но во второй попытке не сумел финишировать. Стенмарк был третьим после первой попытки, но во второй показал лучшее время и по сумме выиграл золото.

Слалом 
22 февраля 1980 года. 79 участников, 37 классифицированы

Стенмарк шёл только 4-м после первой попытки, но во второй попытке показал лучшее время и выиграл золото. Фил Маре лидировал после первой попытки, но во второй был только 8-м, однако сумел по сумме завоевать серебро.

Соревнования женщин

Скоростной спуск 
17 февраля 1980 года. 28 участниц, 27 классифицированы

Гигантский слалом 
20—21 февраля 1980 года. 48 участниц, 35 классифицированы

Слалом 
23 февраля 1980 года. 47 участниц, 19 классифицированы

Надежда Андреева-Патрикеева шла третьей после первой попытки в слаломе (после Ханни Венцель и Кристы Кинсхофер), но во второй попытке показала только 11-е время и откатилась на итоговое 6-е место.

Чемпионат мира 
Результаты слалома и комбинации (для тех, кто участвовал в обоих видах) были пересчитаны по специальной очковой системе, и победителям были вручены награды чемпионата мира 1980 года. У мужчин все три призовых места заняли медалисты Олимпиады, а у женщин за явным преимуществом победила Ханни Венцель, которая выиграла слалом и была второй в скоростном спуске.

Комбинация

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на зимней Олимпиаде-1980 
 Сайт горы Уайтфейс, где проходили соревнования

Навигация 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1980
1980 год в горнолыжном спорте
Горнолыжный спорт в США